RVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reivilo (Sudafrica)
 Rvo – comune dell'Azerbaigian